Stuurtafel (trein), de bedieningselementen en instrumenten rondom een treinbestuurder
 Stuurtafel (koers), een tabel met correcties voor de deviaties van een kompas
 Stuurtafel (roer), constructie van waaraf een schip bestuurd wordt; zie ook Stuurstoel

Zie ook 
 Cabine (trein)
 Stuurhut (doorverwijspagina)